Christus Geboortekerk (Mytisjtsji)

Christus Geboortekathedraal (Rjazan)
Christus Geboortekathedraal (Shkodër)
Christus Geboortekathedraal (Volgodonsk)

Christus Geboortekathedraal